Microsoft PowerPoint — programa de computador cujo formato nativo para arquivos de apresentação direta é PPS
 Pirenópolis — sigla do município brasileiro do estado de Goiás
 Pacotes por segundo

Partidos políticos 
 Cidadania (partido político) — do Brasil, anteriormente denominado Partido Popular Socialista
 Partido Popular Sindicalista — extinto do Brasil
 Partido País Solidário — do Paraguai
 Partido Popular Suíço — da Suíça
 Partido Progressista Sérvio — da Sérvia

 PPS 3
 PPS-43

Desambiguações de siglas